I legislatura della Repubblica Italiana

Le legislature del Regno si contano partendo dal Regno di Sardegna durante il quale si sono svolte sette legislature pertanto:
 La I legislatura è la I legislatura del Regno di Sardegna 
 La I legislatura del Regno d'Italia (1861-1946) è l'VIII legislatura